Lenskij 
Lenskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Archangel'sk 
Lenskij ulus, un ulus della Repubblica Autonoma della Jacuzia